Die Saison 2002/03 der Oberliga Nordrhein war die 25. Spielzeit der Fußball-Oberliga Nordrhein und die neunte als vierthöchste Spielklasse in Deutschland. Die Meisterschaft und den Aufstieg in die Regionalliga sicherte sich der Wuppertaler SV mit zwölf Punkten Vorsprung auf die Amateure von Borussia Mönchengladbach.

Die Abstiegsränge belegten die Amateure von Alemannia Aachen und des MSV Duisburg. Der Rheydter SV stellte den Spielbetrieb nach dem neunten Spieltag wegen der Eröffnung eines Insolvenzverfahrens mit sofortiger Wirkung ein. Alle bisher ausgetragenen Spiele mit Beteiligung des Rheydter SV wurden annulliert und die restlichen Partien abgesagt. Damit stand der Rheydter SV als erster Absteiger fest. 

Aus der Mittelrheinliga stieg PSI Yurdumspor Köln und aus der Verbandsliga Niederrhein der 1. FC Kleve als jeweiliger Staffelsieger auf. Über die Aufstiegsrunde der Vizemeister sicherte sich die SSG 09 Bergisch Gladbach aus der Mittelrheinliga den dritten Aufstiegsplatz. Aus der Regionalliga Nord stiegen die Amateure von Bayer 04 Leverkusen ab.

Der SCB Preußen Köln änderte seinen Namen vor der Spielzeit in SCB Viktoria Köln um.

Tabelle 

|}

Kreuztabelle 
Die Kreuztabelle stellt die Ergebnisse aller Spiele dieser Saison dar. Die Heimmannschaft ist in der linken Spalte, die Gastmannschaft in der oberen Zeile aufgelistet.

Aufstiegsspiel zur Oberliga 
Für das Aufstiegsspiel zur Oberliga Nordrhein qualifizierten sich der Tabellendritte der Mittelrheinliga, SSG 09 Bergisch Gladbach, und der Vizemeister der Verbandsliga Niederrhein, Viktoria Goch. Die SSG 09 Bergisch Gladbach stieg durch einen 3:1-Sieg auf neutralem Platz in Wegberg-Beeck in die Oberliga auf.

|}

Weblinks 
 Oberliga Nordrhein 2002/03 bei kicker.de
 Oberliga Nordrhein 2002/03 bei f-archiv.de

2002
Fußballsaison 2002/03